

Anno 
 277 o 277 a.C.

Matematica 
 277 (numero)